Town Creek – città della Contea di Lawrence, Alabama (Stati Uniti d'America)